Marshalleilands voetbalelftal (mannen)
 Marshalleilands voetbalelftal (vrouwen)